Verdrag van Spiers (1209)
Verdrag van Spiers (1570)

Zie ook
Vrede van Spiers (1544)